Arena Jeonam Yeosu - przeznaczona do koszykówki hala sportowa znajdująca się w mieście Yeosu, w Korei Południowej. W tej hali swoje mecze rozgrywa drużyna Yeosu Prumi. Hala może pomieścić 6 000 widzów, wszystkie miejsca są siedzące.

Hale sportowe i widowiskowe w Korei Południowej